Amelia Peláez (1896-1968), artiste-peintre cubaine ;
 Catalina Peláez (née en 1991), joueuse de squash colombienne ;
 Natalia González Peláez (née en 1966),  femme politique espagnole ;
 Ricardo Peláez (née en 1963), footballeur mexicain ;
 Wilfredo Peláez (1930-2019), joueur uruguayen de basket-ball ;

Patronyme hispanique